Zkratka DPS má více významů:

 Demokratická strana socialistů Černé Hory (Демократска Партија Социјалиста Црне Горе, Demokratska Partija Socijalista Crne Gore) – politická strana v Černé Hoře
 Hnutí za práva a svobodu (Dvizhenie za prava i svobodi) – politická strana v Bulharsku
 DPS v reklamě znamená "double page spread" – dvojstránková reklama
 Document preservation system – systém pro uchovávání dokumentů
 Dokumentace pro provádění stavby – ve stavebnictví, součást projektové dokumentace
 Dunajská pohraniční stráž – útvar československé Pohraniční stráže v letech 1952 až 1990
 Dům s pečovatelskou službou – většinou se jedná o rezidenční bydlení pro seniory se zajištěnou ošetřovatelskou péčí
 Dům pokojného stáří – jiný název pro domov důchodců
 Domov pro seniory
 Poškození za sekundu (Damage Per Second) – parametr zbraní (nebo celé postavy) v počítačových hrách (hlavně RPG)
 Deska plošných spojů
 Doplňkové penzijní spoření v rámci III. pilíře důchodové reformy
 Doplňující pedagogické studium – jedna z forem celoživotního vzdělávání

Externí odkazy